Vargensi – abitanti di Santana da Vargem
Vargensi – abitanti di Vargem (Santa Catarina)
Vargensi – abitanti di Vargem